Balongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Balongan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Balongan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar